Barotse ist 

 eine andere Bezeichnung für das Volk der Lozi
 der Name des ehemaligen Königreichs der Lozi Königreich Barotse
 der heutige Name des Territoriums Barotseland
 der Name der Barotse-Überschwemmungsebene